Die Saison 1970/71 der österreichischen Eishockey-Oberliga war die dritte Austragung dieser zweiten Spielklasse unterhalb der Bundesliga. Der WAT Stadlau wurde Meister der Oberliga und qualifizierte sich damit für die Bundesliga.

Modus 
Gespielt wurde in zwei Gruppen (Ost/West) in denen die Teams je zwei Mal aufeinander trafen. Die besten drei Mannschaften aus den beiden Gruppen spielten dann in der Aufstiegsgruppe um einen Bundesligaplatz je zweimal gegeneinander.

Oberliga Ost

Oberliga West

Aufstiegsrunde 

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Das WAT Stadlau qualifiziert sich damit als Meister der Oberliga für die Bundesliga.

Weblinks 
  bei wh.5-games.ru

Oberliga 1969
Osterreichische Oberliga 1971